Ко́стино — село в Рыбновском районе Рязанской области. Входит в состав Пощуповского сельского поселения.

География 
Расположено на северо-востоке Рыбновского района. Поблизости — река Ока.

История 

Село Костино с деревянной церковью Богоявления Христова и Николая чудотворца упоминается в 1628 году. Происхождение названия — от фамилии землевладельца Костина. По окладным книгам 1676 года в Костине существовало 45 приходских дворов, в числе которых — 4 боярских. В 1700 году в селе была построена каменная Богоявленская церковь Стефаном Григорьевичем Михайловым.

В XIX — начале XX века село входило в состав Волынской волости Рязанского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 62 дворов.

С 1929 года село входило в состав Пощуповского сельсовета Рыбновского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года —  в составе Пощуповского сельского поселения.

Население

Транспорт и связь 
Осуществляются перевозки автобусами и маршрутными такси от города Рязань (Центральный автовокзал). Почтовая связь осуществляется отделением, находящимся в с. Пощупово.

Образование 
 Костинская средняя общеобразовательная школа
 Костинская школа-интернат

Архитектура и достопримечательности 
В селе — недействующая церковь Богоявления Господня (1700) и усадьба Никитинских.

Примечания 

Населённые пункты Рыбновского района